L'île aux vaches peut désigner :
 l'île aux Vaches, une île près d'Esquibien, en Bretagne, France;
 l'île aux Vaches, une ancienne île de la Seine à Paris, en France ;
 l'île aux Vaches, une île en plein cœur d'Angoulême ;
 l'Île aux Vaches, une île au cœur de Tours ;
 l'Île aux Vaches, une île de la Marne à Jablines ;
 l'île aux Vaches, une île près de Laval, au Canada ;
 l'île aux Vaches, une île dans le lac Saint-Pierre, au Canada ;
 l'île aux Vaches, une île de l'archipel des Chagos, dans le territoire britannique de l'océan Indien ;
 l'île aux Vaches, une île des Seychelles située près de celle de Mahé ;
 l'Île-à-Vache, une île et une commune d'Haïti.